El término Jekyll puede estar vinculado o referido a:

Literatura, televisión, radiodifusión, y cine 
 Doctor Jekyll, personaje del libro de Robert Louis Stevenson.
 El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, novela de Robert Louis Stevenson.
 Jekyll, serie de televisión británica del año 2007.

Computación 
 Jekyll, lenguaje de alto nivel de Intel Corporation, que puede ser traducido sin pérdidas hacia y desde el lenguaje de programación C.
 Jekyll, sistema de blogs estático utilizado por Github.

Personas 
 Agnes Jekyll (1861-1937), artista, escritora, y filántropa inglesa.
 Joseph Jekyll (1663-1738), abogado, político, y juez inglés.

Autores de nombres científicos 
 Gertrude Jekyll (1843-1932), jardinera inglesa, hermana del Reverendo Walter Jekyll (amigo de Stevenson).

Lugares 
 Jekyll, isla frente a la costa del estado estadounidense de Georgia.